Miedo Escénico (Edición Especial) es una reedición en CD/DVD del disco debut de Beto Cuevas, en donde además de los temas originales se incluyen bandas sonoras, demos y los videoclips pertenecientes a este disco. Además el disco trae consigo un libreto digital.

Lista de canciones